

Бірічево — присілок, Трегубовське сільське поселення, Великоустюзький район, Вологодська область
 Бірічево — присілок, Усть-Алексієвське сільське поселення, Великоустюзький район, Вологодська область